Lane peut désigner :

Hydronyme

France 
 La Lane est une rivière française du département Alpes-Maritimes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et un affluent gauche de l'Artuby, donc un sous-affluent du Rhône par le Verdon et la Durance.
 Le Lane est un cours d'eau français des départements d'Indre-et-Loire et du Maine-et-Loire et un affluent gauche de l'Authion, donc un sous-affluent de la Loire.

Patronyme

Nom de famille 
 
 Abigail Lane (1967-), artiste anglaise ; 
 Allan Lane (1909-1973), acteur et producteur américain ;
 Allen Lane (1902-1970), éditeur britannique ;
 Anita Lane (?-2021), chanteuse et parolière australienne ;
  ;
 David Lane (1938-2007), écrivain américain de la mouvance du suprémacisme blanc ;
 David C. Lane (1956-), professeur américain de philosophie et de sociologie ;
 Diane Lane (née en 1965), actrice américaine ;
 Eastwood Lane (1879-1951), compositeur américain ;
Elizabeth Lane (1905-1988), avocate et juge anglaise ;
 Francis Lane (1874-1927), athlète américain ;
 Franklin Knight Lane (1864-1921), homme politique américain ;
 Gaston Lane (1883-1914), joueur français de rugby à XV ;
 Gilly Lane (né en 1985), joueur américain de squash ;
 Harlan Lane (1936-2019), linguiste américain ;
  ;
 Jackie Lane (1947-2021), actrice britannique ;
 James Henry Lane (1814-1866), homme politique et abolitionniste américain ;
 James Henry Lane (1833-1907), général confédéré ;
  (1905–1978) ;
 Jan-Erik Lane (né en 1946), politologue suédois ;
 Jani Lane (1964-2011) ;
 Jason Lane (né en 1976) ;
 Jay Lane (né en 1964) ;
  (1944-) ;
  (1965-) ;
  (1937-) ;
 John Lane (éditeur) (1854-1925) ;
  (1872–1958) ;
 John Michael Lane 1936-2020), épidémiologiste américain ;
 Jonathan Homer Lane (1819-1880) ;
 Joseph Lane (1801-1881) ;
 Kate Lane (19?-), productrice, réalisatrice et scénariste britannique ;
 Krista Lane (née en 1959), actrice de films pornographiques américaine ;
 Lauren Lane (née en 1961), actrice américaine ;
 Libby Lane (née en 1966), évêque britannique ;
 Lisa Lane (née en 1938), joueuse d'échecs américaine ;
 Lois K. Alexander Lane (1916-2007), styliste afro-américaine ;
 Lola Lane (1906-1981), actrice américaine ;
 
 Nathan Lane (1956-), un acteur et producteur américain ;
 Nathan Lane (1988-), un joueur de rugby à XV français ;
 Nicole Barber-Lane, actrice britannique ;
 Patrick Lane (1939-2019), poète et critique canadien ;
 Priscilla Lane (1915-1995), actrice américaine ;
 Raymond Lane (1894-1974), missionnaire catholique américain, évêque en Chine ;
 Richard Lane (1899-1982), acteur américain ;
 Ronald Lane (1946-1997), chanteur et bassiste de rock britannique ;
 Rose Wilder Lane (1886-1968), écrivain et journaliste américaine ;
 Ryan Lane (né en 1987), acteur américain sourd ;
 Shawn Lane (1963-2003), guitariste et compositeur américain ;
 Sirpa Lane (1955-1999), actrice finlandaise ;
 Stan Lane (1953-), catcheur américain ;
 Sunny Lane (née en 1980), actrice pornographique américaine ;
 Tim Lane (né en 1959), joueur puis entraîneur australien de rugby à XV ;
 William Carr Lane (1789-1863), homme politique américain.

Prénom 
  (née en 1955), auteur-compositeur-chanteuse américaine ;
 Les frères jumeaux  (nés en 1978), modèles américains ;
 Lane Chandler (1899-1972), acteur américain ;
 Lane Evans (né en 1951), homme politique américain ;
  (1963-1989) ;
 Lane Garrison (né en 1980), acteur américain ;
  (né en 1975), entraîneur de football américain ;
 Lane Kirkland (1922-1999), dirigeant syndical américain ;
 Lane Smith (1936-2005), acteur américain.

Personnages de fiction 
 Lois Lane, personnage imaginaire apparaissant dans les histoires de Superman.
 Drury Lane, détective imaginaire créé par Ellery Queen.
 Lane Kim, personnage imaginaire apparaissant dans Gilmore Girls
 Lane, personnage imaginaire apparaissant dans L'Importance d'être Constant d'Oscar Wilde.

Pseudonyme 
 Red Lane (1939-2015), chanteur et auteur-compositeur-interprète de country américain

Toponymes

États-Unis 
 Lane (Caroline du Sud)
 Lane (Dakota du Sud)
 Lane (Kansas)
 Lane (Oklahoma)
 Lane City (Texas)

 , page d'homonymie ;

 Fort Lane (Oregon)
 Le Lane Stadium, stade de football américain de  places situé sur le campus du Virginia Polytechnic Institute and State University à Blacksburg (Virginie) ;

Royaume-Uni 
 Lane, West Yorkshire
 Bramall Lane, stade de football localisé à Sheffield ;
 White Hart Lane, stade de football localisé dans la banlieue nord de Londres.

Musique 
 Remedy Lane, album du groupe suédois Pain of Salvation ;
 .

Titres

Autres 
 L'Ouragan Lane, ouragan de la saison cyclonique 2006 ;
 Wisteria Lane, nom d'une rue fictive dans la série Desperate Housewives.

Patronyme anglais